O Monte da Quarentena refere-se a região desértica onde Jesus Cristo teria sido tentado pelo diabo, segundo o Novo Testamento. Está a 4 km a noroeste de Jericó.

Geografia de Israel
Lugares bíblicos